Živi štit
Živi zid (organizacija)
Živi zid (nogomet)